aleja Wolności w Częstochowie
 aleja Wolności w Kaliszu
 aleja Wolności w Kownie
 aleja Wolności w Żywcu
 aleja Wolności we Lwowie

Wolności